Monett steht für:

 Dagmar Monett Diaz (* 1969),  Informatikerin und Hochschullehrerin
 Monett (Kansas), Ort im Chautauqua County (Kansas)
 Monett (Missouri), Stadt im US-Bundesstaat Missouri

Siehe auch:
 Monet
 Monette